

Astronomia
 Kathleen – cratere lunare
 3754 Kathleen – asteroide della fascia principale

Cinema
 Kathleen – film del 1941 diretto da Harold S. Bucquet
 Kathleen – film tv del 1955 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
 Kathleen – film tv del 1962 diretto da Gerd Mertens

Guerra
 Operazione Kathleen – piano militare per l'invasione dell'Irlanda del Nord progettato dall'IRA nel 1940

Geografia
 Australia
 Kathleen – città fantasma della regione di Goldfields-Esperance, Australia Occidentale
 Isola Kathleen – isola della Tasmania
 Stati Uniti d'America
 Kathleen – città della contea di Polk, Florida
 Kathleen – centro abitato della contea di Houston, Georgia

Altro
 Kathleen – singolo di Foxes del 2021
 Kathleen – variante del nome proprio di persona inglese femminile Caitlin